Atlantico:
 Atlantico — студийный альбом итальянского певца Марко Менгони.
  — французский новостной сайт.